Diictodon — вимерлий рід дицинодонтів. Жили на території сучасних Африки й Китаю.

Систематика 
Вважаються представниками Diictodontia примітивної підгрупи Therochelonia. Відтак, належать до лінії філогенетично віддаленої від більшості відомих дицинодонтів. Всередині Diictodontia положення роду теж базальне - у складі Pylaecephalidae.
Нижче наведено кладограму Kammerer er al. (2013):

Палеоекологія 
Diictodon був дрібною, можливо, соціальною травоїдною твариною, що жила в норах. Це був один із найуспішніших родів тетрапод із лопінгу Південної Африки. Рештки знаходять, зокрема, в Tropidostoma Assemblage Zone, , ,  За часів існування цих дицинодонтів, регіон був доволі посушливим, проте там знаходиться золота жила скам’янілих рештків хребетних пізньопермського віку. Поруч із Diictodon існували синапсиди, представлені крупними (зокрема, Gorgonopsidae й Therocephalia) і дрібними (переважно цинодонти й деякі тероцефали) хижаками й рослиноїдними формами, перш за все, розмаїтими дицинодонтами. Рептилії також були присутні, однак такого успіху не мали. Серед них виділялися парарептилії, представлені порівняно дрібними формами і Pareiasauria, вірогідно, одними з найбільших тоавоїдних тварин тих часів. У водоймах преваліювали примітивні променепері риби й темноспондили. Серед рослин було представлено голонасінні, хвощі, мохи, папороть тощо.

У культурі 
Diictodon - імовірно, один із найпопулярніших дицинодонтів. З‘являвся, зокрема, у серіалі «Прогулянки з монстрами»

Примітки 

Дицинодонти
Фауна пермського періоду